Grupa D jest jedną z czterech grup krajów konkurujących w Pucharze Narodów Afryki 2013.

Tabela

Mecze

Wybrzeże Kości Słoniowej – Togo

Tunezja – Algieria

Wybrzeże Kości Słoniowej – Tunezja

Algieria – Togo

Algieria – Wybrzeże Kości Słoniowej

Togo – Tunezja

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2013